Meeresfrüchte steht für:

 Meeresfrüchte, wirbellose, essbare Meerestiere
 Meeresfrüchte (Film), eine französische Filmkomödie aus dem Jahr 2005
 Meeresfrüchte (Pralinen), ein Süßwarenprodukt